Ernst Casimir von Nassau ist der Name folgender Personen:

 Ernst Casimir von Nassau-Dietz (1573–1632), Graf von Nassau-Dietz und Statthalter von Friesland, Groningen und Drenthe, siehe Ernst Casimir (Nassau-Dietz)
 Ernst Casimir von Nassau-Weilburg (1607–1655), Begründer der Jüngeren Linie Nassau-Weilburg, siehe Ernst Casimir (Nassau-Weilburg)